Speziallager Nr. 4  steht für die sowjetischen Internierungslager:
 Speziallager Nr. 4 Bautzen
 Speziallager Nr. 4 Landsberg (Warthe)

Siehe auch:
 Speziallager (Begriffsklärung)